

Antropologia
 Naga – popolazione in cui vengono incluse diverse tribù abitanti l'India nord-orientale ed alcune della Birmania nord-occidentale

Fantasy
 Naga – razza dell'universo di Warcraft
 Naga Sadow – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari
 Naga the White Serpent – personaggio del manga e anime Slayers

Gastronomia
 Dorset Naga – varietà di peperoncino tra le più piccanti al mondo

Geografia
 Filippine
 Naga – "città componente" (Component City) nella Provincia di Camarines Sur
 Naga – municipalità nella Provincia di Cebu
 Naga – municipalità nella Provincia di Zamboanga Sibugay
 Sudan
 Naga – sito archeologico

Mitologia
 Nāga – creature della mitologia induista